Дунайские Ободриты — южнославянское племя, жившее в IX веке в бассейне среднего Дуная. Эйнхард упоминает термин «Абодриты» (Abodriti) добавляя, что они также называют себя «Прэденеценти» (Praedenecenti).

История 
Анналы королевства франков сообщают о прибытии ко двору императора Людовика Благочестивого в 822 году в области Франкфурта членов племени Прэденецентов.

Два года спустя они вновь появляются в Ахене при императорском дворе с жалобами на болгар и просьбами о военной помощи.

Племя жило в Дакии, около Дуная, на границе с Болгарией. Его судьба неизвестна. Возможно, оно было включено в состав болгарского государства в результате двух экспедиций против франков хана Омуртага в 827 и 829 годах.

Баварский географ повествует о второй части племени — Остерабтрезах (Osterabtrezi), которые имеют около 100 городов, в то время как первая часть племени именуется Нортабрезы (Nortabtrezi). Это привело к тому, что почти все историки признали Остерабтрезов (Osterabtrezi) и Абодритов (Abodriti) одним и тем же племенем, а также признали их южной фракцией славянского племени ободритов, которые жили в районе Польши.

Д. Дьёрффи и В. Т. Пашуто соотносят Прэденецентов с более поздними Карпато-Поднестровскими бродниками XII века.

Однако В. П. Шушарин полагает, что известия о прэденеценти не имеет отношения к бродникам (Шушарин 1978: 43).

Примечания

Литература 
 Słownik starożytności słowiańskich. T. 3. Wrocław: Ossolineum, 1967.
 T. Wasilewski: Historia Bułgarii. Wrocław: Ossolineum, 1983. ISBN 83-04-02466-7.

Сербохорватские племена